Romuliano è il nome di due alti funzionari dell'Impero romano:

 Romuliano (praefectus urbi) – comes Orientis prima del 393, praefectus urbi di Costantinopoli nel 398
 Romuliano (prefetto del pretorio) – prefetto del pretorio in Gallia nel 404-405